Filly Funtasia (intitulat accidental de Minimax drept „Filly Fintasia”) este un serial de animație chineză-spaniolă bazat pe franciza jucăriei Filly.

În România, premiera a fost pe 7 septembrie 2020 pe Minimax.

Premisă

Rose și prietenii ei învață și se distrează la Academia Regală de Magie Funtasia descoperindu-și talentele, în timp ce vrăjitorul oglinzii întunecate și minionul său încearcă să fure magia lumii Filly.

Episoade

Note

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2019
Seriale de animație
Desene animate